Magyar János (1794–1874) színész
 Magyar János (1835–1901) veszprémi kanonok
 Magyar János (?–?) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP, 1945–1947)
 Magyar János (1911–2006) erdőmérnök, az MTA tagja
 Magyar János (1934–1958) 1956-os szabadságharcos, traktoros
 Magyar János (1954) labdarúgó (Dunaújváros, Kaposvári Rákóczi)
 Magyar János (1995) autóversenyző
Magyar János (1957) basszusgitáros
Magyar János (1991) basszusgitáros